Byun Baek-hyun – cantante, attore e ballerino sudcoreano
 Byun Byung-joo – ex calciatore sudcoreano
 Byun Chun-sa – pattinatrice di short track sudcoreana
 Byun Da-hae, nota come Lee Da-hae – attrice sudcoreana
 Byun Ho-young – ex calciatore sudcoreano
 Byun Jin-sub – cantautore sudcoreano